Sigmund Hagehaugen (ur. 10 czerwca 1991) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Gausdal Sl. Drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata juniorów (2011).

28 sierpnia 2010 zadebiutował w zawodach FIS Cup, zajmując 7. miejsce w szwedzkim Örnsköldsvik. Jest współrekordzistą norweskiej skoczni Lysgårdsbakken K90 w Lillehammer – 8 stycznia 2011 wraz z Espenem Røe skoczyli tam po 105 metrów.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Drużynowo
 2011  Otepää – brązowy medal

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1991